Suga mama – singel Beyoncé Knowles
 Suga Mama (zespół) – zespół koncertowy akompaniujący Beyoncé Knowles